Бе́линг () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Белинг, Гуидо (род. 1964) — немецкий гребец-байдарочник;
 Белинг, Дмитрий Евстафьевич (1882—1949) — российский советский ихтиолог и гидробиолог.
 Белинг, Эрнст (1866 - 1932) — немецкий правовед, специалист в области уголовного права.